A 9-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 11 și 12 martie 1978 la Milano, Italia. Au participat 247 de sportivi din 26 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Palazzetto dello Sport din Milano. Acesta a fost inaugurat în anul 1976.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Șase atleți au reprezentat România.

 Ileana Silai – 1500 m - locul 1
 Natalia Mărășescu – 1500 m - locul 2
 Mariana Suman – 800 m - locul 3
 Carol Corbu – triplusalt - locul 4
 Gina Panait – lungime - locul 6
 Elena Tărîță – 800 m - locul 10

Note

Legături externe 
  Milano European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1978 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1978
Milano
Atletism